Ел Хунко има више значења:

 Ел Хунко, Ранчо (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Хунко (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Хунко (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Хунко (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Хунко (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Хунко (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Хунко (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Хунко (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Хунко (Паракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Хунко (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Хунко (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Хунко (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Хунко (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику